Dama da Noite é o nome comum dado a diversas plantas. Pode referir-se a:

Cestrum nocturnum (Jasmim-da-noite)
Ipomoea alba
Brassavola nodosa

Desambiguação